Бараново () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Остроленкский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6771 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Адамчиха
 Бакула
 Бараново
 Блендово
 Бродове-Лонки
 Будне-Совента
 Церпента
 Чарнотшев
 Домброва
 Длутувка
 Гачиска
 Гузоватка
 Ястшомбка
 Копачиска
 Липовы-Ляс
 Майки
 Майдан
 Нове-Куцее
 Нове-Червиньске
 Оборчиска
 Ожел
 Рамёна
 Рупин
 Рыцица
 Витовы-Мост
 Воля-Блендовска
 Завады
 Зомек

Соседние гмины 
 Гмина Хожеле
 Гмина Чарня
 Гмина Еднорожец
 Гмина Кадзидло
 Гмина Красносельц
 Гмина Лелис
 Гмина Мышинец
 Гмина Ольшево-Борки

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Герб гмины Бараново

гмины Мазовецкого воеводства